Ке́йтлин Мари́я Дже́ннер (, род. 28 октября 1949, Маунт-Киско, Нью-Йорк, США) — американская телезвезда.

В прошлом — Уи́льям Брюс Дже́ннер (), спортсмен-легкоатлет. Брюс Дженнер получил международную известность как десятиборец, завоевав золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и Олимпийских играх 1976 года в Монреале, установив мировой рекорд. Позже снимался в различных телефильмах и передачах.

Дженнер с юности страдал от гендерной дисфории, вследствие чего начал гормональную заместительную терапию, которую прервал после брака с Крис Дженнер (урожд. Хоутон, ранее Кардашьян). Брак с ней длился на протяжении 23 лет. В 2007 году супруги вместе со своими детьми участвовали в реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

После развода с женой в 2015 году Дженнер совершил каминг-аут как трансгендерная женщина по имени Кейтлин и сообщил о переходе к использованию местоимения «она». Ряд новостных изданий называли Кейтлин Дженнер самым известным трансгендерным человеком в мире.

Биография

Спортивная карьера 
В юности Дженнер занимался американским футболом, но из-за травмы колена был вынужден перейти в десятиборье. Куратор Дженнер в университете Грейсленд, тренер по лёгкой атлетике Л. Д. Уэлдон, был первым человеком, который распознал его спортивный потенциал и посоветовал ему серьёзно заниматься десятиборьем. Дженнер дебютировал в десятиборье в 1970 году на соревнованиях в Де-Мойне (штат Айова), где занял пятое место.

На Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене Дженнер занял 10-е место в десятиборье среди мужчин и второе место среди мужчин-неевропейцев после соотечественника Джефа Беннетта. После окончания университета Дженнер работал в страховой компании по ночам, а днём тренировался. В эпоху, когда олимпийские спортсмены не могли быть профессионалами, такой режим тренировок был беспрецедентным.

В 1974 году Дженнер выиграл национальные мужские соревнования по десятиборью и появился на обложке августовского выпуска журнала «Трэк энд филд ньюс», посвящённого лёгкой атлетике. В 1975 году Дженнер также победил в национальном чемпионате Франции.

В августе 1975 года в Юджине (штат Орегон) он установил мировой рекорд в десятиборье среди мужчин (8524 очка), превзойдя достижение советского легкоатлета Николая Авилова на Олимпиаде в Мюнхене. В июне 1976 года в том же Юджине Дженнер обновил свой мировой рекорд (8538 очков). Согласно современным правилам подсчёта очков, оба рекорда Дженнер в Юджине уступают достижению Авилова в Мюнхене. Через месяц на Олимпийских играх в Монреале уверенно выиграл золото среди мужчин с очередным мировым рекордом (8618 очков), более чем на 200 очков опередив серебряного призёра. Это достижение Дженнер было выше результата Авилова и по современным правилам. В 1976 году Дженнеру было присвоено звание национального героя США.

В конце Олимпийских игр в Монреале Дженнер взял американский флаг из рук зрителя и пронёс его во время круга почёта, положив начало традиции, которая теперь распространена среди спортсменов.

Благодаря своей победе на Олимпийских играх, Дженнер стал в США национальным героем, получив в 1976 году приз Джеймса Салливана как лучший мужчина спортсмен-любитель в США и звание мужчины спортсмена года по версии агентства «Ассошиэйтед Пресс».

Мировой рекорд у Брюса Дженнера отобрал британец Дейли Томпсон в мае 1980 года. Рекордом США Дженнер владел до 1991 года, когда его побил Дэн О’Брайен.

Карьера в кино и на телевидении 

В 1980 году Дженнер снялся в фильме «Музыку не остановить». За свою роль Дженнер был номинирован на первую антипремию «Золотая малина» за худшую мужскую роль. Дженнер премию не получил (ещё хуже был признан Нил Даймонд в фильме «Певец джаза»), но сам фильм «Музыку не остановить» получил премию как худший фильм.

Телевизионная карьера была более успешной. Он снялся в нескольких телефильмах, сериалах CHiPs и Learn To Read, участвовала в телеиграх и реалити-шоу. Начиная с 2007 года, Дженнер участвовал в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» вместе со своей женой Крис, приёмными детьми Кортни, Ким, Хлои и Робом и дочерьми Кайли и Кендалл. Второй сезон передачи привлёк в среднем 1,6 миллиона зрителей.

В октябре 2015 года журнал Glamour назвал Дженнер уже как одну из женщин года.

Личная жизнь и политические взгляды 
Брюс Дженнер состоял в браке трижды:

Первая жена — Кристи Скотт (урождённая Крауновер) (с 1972 по 1981 год), в браке родились сын Бёртон Уильям (1978) и дочь Кассандра.

Вторая жена (брак был заключён сразу после развода с Кристи) — 30-летняя актриса Линда Томпсон, бывшая подруга Элвиса Пресли. У пары родились два сына: Брэндон и Сэм Броди. Томпсон и Дженнер развелись в середине 1980-х годов.

Третья жена — Крис Кардашьян в августе 1991 года. В 1995 и 1997 годах у них родились две дочери: Кендалл Николь и Кайли Кристен. В 2015 году Крис и Дженнер развелись.

Трансгендерность 
В конце апреля 2015 года 65-летний Брюс Дженнер дал интервью, в котором сделал каминг-аут как трансгендерная женщина. Он рассказал, что с юности страдал от гендерной дисфории, много лет практиковал кроссдрессинг и начал гормональную заместительную терапию в 1980-х годах, но прервал её, когда встретил свою будущую жену Крис. В июне 2015 года Дженнер публично заявил о смене имени на Кейтлин и о том, что теперь использует местоимение «она». Её трансгендерный переход стал темой 8-серийного документального фильма «Я Кейт» (I Am Cait) на телеканале E!, получившего положительные отзывы критиков и юмористически описан в серии South Park «Stunning and Brave». В рамках перехода Кейтлин прошла некоторые косметические хирургические процедуры и завершила процесс, перенеся последнее хирургическое вмешательство в январе 2017 года.

Убеждения 
Кейтлин — христианка, придерживается консервативных политических взглядов и поддерживает Республиканскую партию.

В июле 2017 года Дженнер объявила, что она рассматривает возможность участия в избирательной гонке 2018 года в Сената США, чтобы представлять Калифорнию.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Интервью с 28-м спецпредставителем США в ООН Самантой Пауэр

Многоборцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Кардашьян
Актёры США
Трансгендерные и транссексуальные женщины
Трансгендерные и транссексуальные спортсмены
Асексуалы
Члены Республиканской партии США от Калифорнии
Участники реалити-шоу США
Выпускники Средней школы Ньютауна (Коннектикут)
Выпускники Грейслендского университета
Дженнеры